Mesihovina, naseljeno mjesto u općini Tomislavgrad, BiH
 HNK Mesihovina, nogometni klub iz BiH
 Vjetroelektrana Mesihovina, vjetroelektrana u BiH